Sauze peut désigner:

 Sauze, commune française située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Sauze de Césane, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans la région Piémont en Italie ;
 Sauze d'Oulx, commune italienne alpine de la ville métropolitaine de Turin dans le Piémont en Italie du Nord ;

Voir aussi 

 Sauce
 Sause
 Sausse
 
 Sauzé